Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Isabel Cueto (terzo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)

 Katia Piccolini (terzo turno)
 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Rachel McQuillan (terzo turno)
 Karine Quentrec (terzo turno)
 Catherine Tanvier (secondo turno)
 Emanuela Zardo (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Florencia Labat (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1991